Новогорское — село в Граховском районе Удмуртии.

Административный центр Новогорского сельского поселения.

Географическое положение 
Село расположено в 18 км к востоку от районного центра села Грахово, на реке Кокшанке. С запада к селу примыкает сосновый лес, посаженный в XIX веке на средства купца Ушкова, взамен лесов вырубленных для нужд Бондюжского химического завода.

История 

Приход села Новогорское открыт по указу Священного Синода от 12 июня 1852 года, в том же году началось строительство деревянной церкви. Строительство закончено в 1853 году и 20 марта церковь освящена во имя Святого Пророка Илии. По итогам десятой ревизии в 1859 году в 21 дворе казённого села Новогорское при речке Кокшанке проживало 248 жителей. В результате пожара 10 июля 1860 года Ильинская церковь сгорела и в 1864 году произведена закладка каменного храма, строительство которого закончено в 1869 году. Приблизительно в 1910 году в составе Елабужского уезда образована Новогорская волость, административный центр которой располагался в селе Новогорском

В 1916 году волость входила во II стан уезда и включала 7 сельских обществ, 19 селений, 2908 дворов. В волости проживало 2810 жителей мужского пола и 2838 женского..

С 1920 года в селе размещался Новогорский сельсовет. В результате административно-территориальных реформ 1924 года Новогорская волость упразднена и её селения переданы Граховской волости, также проводится укрупнение сельсоветов и в составе Новогорского сельсовета, кроме села Новогорского, оказалось ещё 11 населённых пунктов.

18 мая 1945 года Ильинская церковь возвращена верующим, до недавнего времени она была единственным действующим храмом в районе.

В 2004 году Новогорский сельсовет был преобразован в Новогорское сельское поселение.

Объекты социальной сферы 
 МОУ «Новогорская средняя общеобразовательная школа» — 18 учителей и 95 учеников 2003 году
 Новогорский филиал центральной библиотечной системы
 МДОУ Новогорский детский сад
 Новогорский сельский дом культуры

Улицы 
 Кавказская улица
 Молодёжная улица
 Набережная улица
 Новая улица
 Школьная улица

Примечания 

Населённые пункты Граховского района